Кеннеди, Джозеф:
 Кеннеди, Джозеф Патрик (1888—1969) — американский банкир, бутлегер и политик.
 Кеннеди, Джозеф Патрик (1915—1944) — американский военный лётчик, сын Джона Кеннеди-старшего.
 Кеннеди, Джозеф (род. 1917) — американский химик.